Салинас (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Виналопо. Занимает площадь 61,7 км². Население — 1 549 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Datos y cifras de los municipios de las provincia de Alicante
 

Муниципалитеты Аликанте